

Sport
 Clube de Futebol Os Belenenses, polisportiva fondata nel 1919, nota soprattutto per la sezione calcistica
 Belenenses SAD, squadra di calcio fondata nel 2018 dopo la scissione con l'Os Belenenses